Pimpinella anisum — planta da família das Apiaceae
Anisete — licor feito à base de Pimpinella anisum
Anis - Instituto de Bioética — uma organização não-governamental feminista brasileira

Ver também 
Illicium verum — planta originária da China e do Vietnã conhecida por anis estrelado